Monumento ai caduti della prima guerra mondiale – monumento di Afragola
Monumento ai caduti della prima guerra mondiale – monumento di Avigliano
 Monumento ai caduti della prima guerra mondiale – monumento di Brindisi
 Monumento ai caduti della prima guerra mondiale – monumento di Erba